Le championnat du Zimbabwe de football (CBZ Premier Soccer League) a été créé en 1962. Dix-huit équipes sont regroupées au sein d'une poule unique où elles s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur.

À la fin du championnat, les quatre derniers du classement sont relégués et remplacés par les vainqueurs des quatre championnats régionaux de seconde division.

Le vainqueur du championnat obtient sa qualification pour la Ligue des champions de la CAF.

Histoire

Palmarès

Liens externes
 Site officiel
 RSSSF.com

Zimbabwe
Football championnat Zimbabwe